Cascinesi – abitanti di Borgo Cascine
Cascinesi – abitanti di Cascina (Italia)
Cascinesi – abitanti di Cascine del Riccio
Cascinesi – abitanti di Cascine di Buti